In het algemeen:
 Een handeling (actie) die volgt op een andere handeling of prikkel en daarmee in een zeker logisch en/of cognitief verband staat.
 Reflex (biologie), een (onwillekeurige) reactie van het lichaam op een prikkel, waar geen cognitief denkproces aan vooraf gaat.
 In de natuurkunde en scheikunde:
 Chemische reactie.
 Reactie-scenario.
 Kernreactie.

Zie ook 
 Reactionair
 Reactief (doorverwijspagina)